Phinda Dlamini (8 de novembro 1984) é um futebolista suazi que atua como atacante.

Joga atualmente no Supersport United Football Club.

Ligações externas
http://www.ogol.com.br/jogador/phinda_dlamini/2009_2010/ficha/139/default/77918

Futebolistas de Essuatíni